Sieraad
 Juweeltje (muziek)
 Juweel (Narnia)